Alberto López Arteseros (Palma, 1988), futbolista mallorquí que ocupa la posició de migcampista 
 Alberto López Fernández (1969, Irun), futbolista i entrenador de futbol basc que va jugar de porter 
 Alberto López Moreno (Madrid, 1967), futbolista madrileny que jugava de davanter
 Alberto López de Munain Ruiz de Gauna (Vitòria, Alaba, 1969), ciclista basc professional entre 1996 i el 2005